Domenico Lanza (1868-1940) – botanico, avvocato e naturalista italiano
 Domenico Lanza (1909-1944) – partigiano italiano